Уртуйский — поселок в Оловяннинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Уртуйское».

География 
Поселок находится в юго-восточной части района на расстоянии примерно 34 километра (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Оловянная.

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный, с большими колебаниями средних температур зимних и летних месяцев, а также резкими колебаниями температур в течение одних суток. Среднегодовая температура воздуха составляет −1,4 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха — 39,2 °С; абсолютный минимум — −45,5 °С. Среднегодовое количество осадков — 342 мм.

История 
Основан в 1978 году.

Население 
Постоянное население составляло 660 человек в 2002 году (русские 71%, буряты 26%), 552 человека в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Оловяннинского района